Een verkeersweg:
N225 (België)
N225 (Frankrijk)
N225 (Nederland), zie Provinciale weg 225
N-225 (Spanje)
N225 (Zwitserland)